Just One Night kan syfta på:

Just One Night (Eric Clapton album) – ett album av Eric Clapton från 1980
Just One Night (Samantha Fox album) – ett album av Samantha Fox från 1991
Just One Night (film) – en film med Timothy Hutton från 2000